НК «Целе» () — словенский футбольный клуб из одноимённого города. Никогда не выбывал из первой лиги после её основания в 1991 году.

Текущий состав

Достижения 
 Чемпион Словении: 2019/20
 Серебряный призер чемпионата Словении (2): 2002/03, 2014/15
 Обладатель Кубка Словении : 2005
 Финалист Кубка Словении (9): 1993, 1995, 2003, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016, 2021

Выступления в чемпионатах Словении

Примечания

Ссылки 
 

 
Футбольные клубы Словении